Plouffe ist der Familienname folgender Personen:

 David Plouffe (* 1967), Wahlkampfberater der Demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten, Wahlkampfleiter von Barack Obama für die Präsidentschaftswahlen 2008
 Jean-Louis Plouffe (* 1940), kanadischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Sault Sainte Marie
 Maeve Plouffe (* 1999), australische Radsportlerin
 Simon Plouffe (* 1956), kanadischer Mathematiker